Denali (McKinley), szczyt na Alasce
 Park Narodowy Denali
 Park stanowy Denali
 Denali – amerykańska grupa muzyczna